Sabatini es un apellido de origen italiano. Puede referirse a:

Personas 
 Alice Sabatini (1996), jugadora de baloncesto, estudiante y modelo italiana;
 Alma Sabatini (1922-1988), escritora, lingüista y profesora italiana;
 Andrea Sabatini, llamado Andrea da Salerno (1480/1490-1530), pintor italiano del Renacimiento;
 David Domingo Sabatini (1931), científico y médico argentino;
 Fabio Sabatini (1985), ciclista italiano;
 Francesco Sabatini (1722–1797), arquitecto italiano que trabajó en España;
 Gabriela Sabatini (*1970), tenista argentina;
 Gaetano Sabatini (1703–1734), pintor italiano;
 Juan Ignacio Sabatini (1978), director de cine y televisión chileno;
 Lorenzo Sabatini (c. 1530–1576), pintor italiano;
 Luis Sabatini (*1960), actor argentino;
 Oriana Sabatini (1996), actriz y cantante argentina;
 Osvaldo Sabatini (1965), empresario y actor argentino, padre de Oriana y Tiziana;
 Rafael Sabatini (1875–1950), escritor inglés de origen italiano;
 Tiziana Sabatini (1999);
 Vicente Sabatini (1953), director de televisión, productor y guionista chileno.

Lugares 
 Jardines de Sabatini, construidos en Madrid en el siglo XX y llamados así en honor al arquitecto Sabatini;
 Montes Sabatinos, región volcánica de Italia; o